Суорд, Сорд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1967) — британский велогонщик, чемпион Великобритании в трековых скрэтче (1991), индивидуальной (1991) и командной (1989, 1991, 1994) гонках с раздельным стартом.
  (род. 1994) — американский баскетболист, игрок Чемпионата Мексики в составе клуба «Астрос».
  (род. 1974) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс» и «Индианаполис Колтс».